Diastème peut vouloir dire :

 Personne
 Une personnalité française : Patrick Asté, dit Diastème

 Biologie
 Un espace entre les dents dans la gueule d'un animal : Diastème (zoologie)
 Un espace entre les dents : Diastème (odontologie)

 Géologie
 diastème : érosion discontinue d'une couche géologique